Sway (piosenka Bic Rungi) – singel Bic Rungi
 Sway (piosenka) – piosenka nagrana przez The Pussycat Dolls, Michaela Buble i wielu innych
 Sway – brytyjski raper ghańskiego pochodzenia
W Wielkiej Brytanii:
 Sway – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)